Санто Стефано може да се односи на:
 Санто Стефано (Авелино)
 Санто Стефано (Алесандрија)
 Санто Стефано (Анкона)
 Санто Стефано (Арецо)
 Санто Стефано (Асколи Пичено)
 Санто Стефано (Асти)
 Санто Стефано (Беневенто)
 Санто Стефано (Болцано)
 Санто Стефано (Верона)
 Санто Стефано (Кампобасо)
 Санто Стефано (Катанцаро)
 Санто Стефано (Козенца)
 Санто Стефано (Л’Аквила)
 Санто Стефано (Ливорно)
 Санто Стефано (Мачерата)
 Санто Стефано (Месина)
 Санто Стефано (Модена)
 Санто Стефано (Новара)
 Санто Стефано (Пезаро и Урбино)
 Санто Стефано (Перуђа)
 Санто Стефано (Прато)
 Санто Стефано (Ријети)
 Санто Стефано (Ровиго)
 Санто Стефано (Сијена)
 Санто Стефано (Терамо)
 Санто Стефано (Торино)
 Санто Стефано (Тревизо)
 Санто Стефано (Тренто)
 Санто Стефано (Трст)
 Санто Стефано (Удине)
 Санто Стефано (Фиренца)
 Санто Стефано (Фрозиноне)

 Санто Стефано Белбо
 Санто Стефано Казалбоно
 Санто Стефано д’Авето
 Санто Стефано ин Ваирано
 Санто Стефано ди Гаифа
 Санто Стефано деи Пичони
 Санто Стефано дел Пјано
 Санто Стефано дел Соле
 Санто Стефано Удинезе

 Санто Стефано — Боналдо
 Санто Стефано — Кането
 Санто Стефано — Караје
 Санто Стефано II